Labor Pains (2000), een film uit 2000 met Kyra Sedgwick en Mary Tyler Moore
Labor Pains (2009), een film uit 2009 met Lindsay Lohan